

Étymologie 
Silverstein est un nom de famille ashkénaze composé de silver, dérivé de l'allemand  silber (« argent»), et de  («  »).

Patronyme 

 Abe Silverstein (1908-2001), un ingénieur américain ;
 Elliot Silverstein (1927-), un réalisateur et producteur américain ;
 Larry Silverstein (1931-), un milliardaire américain et investisseur dans l'immobilier ;
 Michael Silverstein (1945-2020), professeur en anthropologie, linguistique et psychologie américain ;
 Shel Silverstein (1930-1999), un auteur de livres pour enfants, un compositeur, scénariste, acteur et réalisateur américain ;
 Thomas Silverstein (1952-2019), un meurtrier américain.

Dans les pays anglophones, ce patronyme sera parfois anglicisé en .

Musique 
 Silverstein, un groupe de post-hardcore canadien.

Équipement sportif 
 Silverstein Eye Centers Arena, une salle omnisports située à Independence (Missouri) aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Patronyme juif